Arka Noego – zestaw złożony z 37 płyt Jacka Kaczmarskiego, przygotowany z okazji 50. urodzin pieśniarza i poety w 2007 roku przez Pomaton EMI. Zawiera wszystkie krążki zawarte w zbiorach: Syn marnotrawny, Suplement oraz Mała Arka Noego – w kształcie, w jakim funkcjonują jako samodzielne wydawnictwa.

Zawartość zestawu 

 Syn marnotrawny – 1305:39
 Suplement – 462:38
 Mała Arka Noego – 519:20

Wydania 

 2007 – Pomaton EMI (nr kat. 3919692)

Przypisy 

Box sety Jacka Kaczmarskiego
Albumy Pomaton EMI
Albumy Pomatonu
Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy EMI Music Poland
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej